Il termine Super 8 può riferirsi a:

Cinema 
Super 8 millimetri – formato cinematografico di una pellicola
Super 8 Stories – film documentario del 2001 diretto da Emir Kusturica
Super 8 – film fantascientifico del 2011 diretto da J. J. Abrams

Musica 
 Super 8 – album degli Archive del 2022

Altro 
Super 8 – modello di ciclomotore della Kymco